Те́я — село в Григориопольском районе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Административный центр Тейского сельсовета, куда помимо села Тея также входит село Токмазея.

География 
Площадь села — около 2,22 км2, периметр — 7,41 км. Село расположено на расстоянии 33 км от города Григориополь и 72 км от г. Кишинёв.

Население 
По данным 2011 года, в селе Тея проживало 1907 человек. На 2015 год - 1509 человек.

История 
Первое документальное упоминание о селе Тея датировано 1711 годом.

В советский период здесь находилось правление колхоза «Патрия». В селе открылись восьмилетняя школа, клуб с киноустановкой, библиотека, ателье бытового обслуживания населения, почтовое отделение, детский сад, магазин, кафе.

Уроженцы 
 Зельцер, Вениамин Яковлевич (1927) — молдавский учёный в области механизации виноградарства, доктор технических наук.

Примечания 

Населённые пункты Приднестровской Молдавской Республики
Григориопольский район